Il toponimo Tresovice, con grafie differenti, può riferirsi a diversi comuni della Repubblica Ceca:

Třesovice, comune del distretto di Hradec Králové
Třešovice, comune del distretto di Strakonice